Сезон 2022/2023 года чемпионата мира «Формулы E» — девятый сезон чемпионата Формулы Е, турнира для автомобилей с электроприводом, признанный международной автомобильной федерацией как высший класс электрических гоночных автомобилей с открытыми колесами. Сезон начался 14 января 2023 года гонкой в Мехико, Мексика, и планируется, что завершится 30 июля 2023 года двойным этапом в Лондоне, Великобритания.

Сезон 2022/2023 года является первым для  — автомобилей третьего поколения Формулы E. Новое поколение отличается от предшественника большей мощностью, которая увеличена с 250 кВт до 350 кВт (470 л. с.), более высокой регенерируемой мощностью до 600 кВт, и меньшей массой, которая ниже на 60 кг.

Команды и гонщики 
Все команды будут использовать автомобили  и шины Hankook .

Изменения в командах 
 18 августа 2021 года команда  объявила, что покинет чемпионат по окончании сезона 2021/2022.
 11 января 2022 года компания Maserati объявила, что присоединится к чемпионату с сезона 2022/2023 в качестве поставщика силовых установок. 8 апреля было объявлено, что Maserati станет поставщиком для команды , при этом в рамках соглашения команда будет переименована в .
 8 февраля 2022 года  объявила о переходе на силовые установки Jaguar.
 12 апреля 2022 года было объявлено, что Nissan выкупила команду e.dams — часть DAMS, ответственную за выступления в Формуле E.
 5 мая 2022 года ABT Sportsline объявила о возвращении в чемпионат с сезона 2022/2023. 29 июля команда объявила, что будет использовать силовые установки Mahindra. 8 декабря объявила о сотрудничестве с испанским автопроизводителем .
 13 мая 2022 года  объявила о переходе на силовые установки Porsche.
 14 мая 2022 года McLaren объявила, что дебютирует в чемпионате с сезона 2022/2023, выкупив . Позже стало известно, что Nissan был выбран в качестве поставщика силовых установок, а саудовская компания Neom станет титульным спонсором.
 В мае 2022 года стало известно, что DS Automobiles прекратит сотрудничество с Techeetah по окончании сезона 2021/2022.
 12 октября 2022 года DS Automobiles объявила о сотрудничестве с  — компания станет поставщиком силовых установок, сама же команда будет называться .
 В октябре 2022 года Techeetah объявила, что пропустит сезон по финансовым причинам, однако команда рассматривает возможность вернуться в чемпионат в 2024 году.

Изменения в составах

Сменившие команды 
 Себастьен Буэми перешёл в , заменив Робина Фряйнса.
 Лукас ди Грасси перешёл в , заменив Александра Симса.
 Антониу Феликс да Кошта перешёл в , заменив Андре Лоттерера.
 , временно выступавший за Jaguar TCS Racing на последнем этапе прошлого сезона, перешёл в Nissan Formula E Team.
 , временно выступавший за  на последнем этапе прошлого сезона, перешёл в Nissan Formula E Team.
 Робин Фряйнс перешёл в Team ABT.
 Андре Лоттерер перешёл в , заменив .
  перешёл в , заменив Оливера Тёрви.
 Стоффель Вандорн перешёл в 
 Жан-Эрик Вернь перешёл в 
 Максимилиан Гюнтер перешёл в .
 Оливер Тёрви перешёл в  на должность запасного гонщика и спортивного советника команды.

Покинувшие чемпионат 
 Александр Симс покинул чемпионат.
 Ник де Врис перешёл в Формулу-1, где в сезоне 2023 года будет выступать в составе AlphaTauri.
 Антонио Джовинацци перешёл в FIA WEC.
  покинул чемпионат.

Вернувшиеся в чемпионат 
 Рене Раст подписал контракт с Neom McLaren Formula E Team.
  подписал контракт с Team ABT.

Дебютанты 
  подписал контракт с Neom McLaren Formula E Team.

Изменения в течение сезона 
 Робин Фряйнс получил перелом руки на еПри Мехико. На еПри Диръии, Хайдарабада и Кейптауна его заменял .

Предсезонные тесты 
Как и в предыдущие годы, тестовые сессии прошли на трассе имени Рикардо Тормо, Валенсия, Испания, 13—17 декабря 2022 года, и в них приняли участие все команды. Для тестов использовалась специальная конфигурация трассы длиной 3,376 км в длину.

Календарь 
Первая предварительная версия календаря была опубликована 29 июня 2022 года. Окончательный календарь был утверждён на всемирном совете FIA 7 декабря 2022 года.

Изменения в календаре 
 На 11 февраля 2023 года запланирован дебютный еПри Хайдарабада.
 На 25 февраля 2023 года запланирован дебютный еПри Кейптауна.
 На 25 марта 2023 года запланирован дебютный еПри Сан-Паулу. Планируется, что гонка пройдёт на том же месте, где проходил этап IndyCar São Paulo Indy 300.
 На 24 июня 2023 года запланирован дебютный еПри Портленда. Планируется, что гонка пройдёт на  — место проведение  IndyCar.
 Планировалось возвращение еПри Парижа, но этап не был включен в календарь.
 Планировался дебют еПри Ванкувера после его отмены в 2022 году, однако контракт на проведение гонок был расторгнут.
 ЕПри Сеула был исключён из календаря по причине предстоящей реконструкции Олимпийского стадиона — места проведения прошлогоднего этапа.
 ЕПри Нью-Йорка был исключён из календаря по причине предстоящей реконструкции территории Бруклинского круизного терминала — места проведения предыдущих этапов.

Изменения в регламенте

Технические 
 Дебютирует новый автомобиль , который как и предшественники разработан . Он будет отличаться меньшими габаритами, колёсной базой и массой. Максимальная мощность составит 350 кВт (470 л. с.). Максимальная регенерируемая мощность составит 600 кВт за счёт мотор-генераторов на передней (250 кВт) и задней (350 кВт) осях. Батарею автомобиля можно будет зарядить на станции быстрой зарядки на 4 кВт·ч за 30 секунд. Автомобиль также не будет содержать задних гидравлических тормозов. Дизайн приближен к автомобилям с открытыми колесами за счёт отказа от колёсных арок.
 Williams Advanced Engineering станет единым поставщиком батарей. Ожидается, что батарея будет иметь меньшую ёмкость и меньшую массу.
 Hankook сменит Michelin в качестве поставщика шин.

Спортивные 
 Дистанция каждой гонки будет состоять из определённого количества кругов, а не ограничиваться по времени. Количество кругов для каждой гонки будет сообщаться заранее. Дополнительные круги будут добавляться в случае выезда автомобиля безопасности или появления по всему кругу жёлтых флагов (FCY).
 В некоторых гонках сезона будет введён новый режим, называемый «Зарядка Атаки» («Attack Charge»). Его суть заключается в том, что будут введены обязательные 30-секундные пит-стопы для быстрой подзарядки автомобилей. После пит-стопа гонщики будут иметь возможность активировать «Режим Атаки» («Attack Mode»).
 Мощность мотора в гоночном режиме 300 кВт, в квалификационном — 350 кВт.
 FanBoost отменён.
 В квалификации участники Группы А и Группы B больше не будут встречаться между собой до финальной дуэли.
 Каждая команда обязана в течение сезона дать возможность провести две тренировки гонщикам, ранее не выступавшим в Формуле E.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

Формула E в сезоне 2022/2023
Сезоны формульных гонок
2023 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2023 году